Afton es el nombre de dos localidades de California:

Afton en el condado de San Bernardino;
Afton en el condado de Glenn.

Véase también